Nicolas Penneteau (Marseille, 20 februari 1981) is een Franse voetbaldoelman, spelend voor Reims

Spelerstatistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van SC Bastia
Lijst van spelers van Valenciennes FC

Penneteau, Nicolas